Хуан Себастијан Кабал (; 25. април 1986, Кали) је колумбијски тенисер који наступа у конкуренцији парова. Најбољи пласман на АТП листи остварио је 15. јула 2019. када је био на првом месту. Освојио је укупно двадесет АТП титула у дублу. У пару са сународником Робертом Фарахом освојио је Вимблдон и Отворено првенство САД 2019. године.

Гренд слем финала

Парови: 4 (2:2)

Мешовити парови: 1 (1:0)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 7 (2:5)

АТП финала

Парови: 45 (20:25)

Референце

Спољашње везе 

 Хуан Себастијан Кабал на сајту АТП 
 Хуан Себастијан Кабал на сајту ИТФ 
 Хуан Себастијан Кабал на сајту Дејвис купа  

Рођени 1986.
Колумбијски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници гренд слем турнира у тенису — мешовити парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Колумбијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Колумбијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Колумбијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.